Polski Związek Narciarski
 Polski Związek Niewidomych